Pemalang (regentschap), regentschap in de provincie Midden-Java
Onderdistrict in Indonesië
 Pemalang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Pemalang (stad), de hoofdstad van het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java